Saint-Germain-de-Calberte é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estende-se por uma área de 38,60 km².

Demografia

Comunas de Lozère